Brady může být:

 množné číslo od slova brada

příjmení osob
 Alice Brady (1892–1939), americká herečka
 James Brady (1940–2014), americký úředník
 Jennifer Bradyová (* 1995), americká profesionální tenistka
 Jiří Brady (1928–2019), český podnikatel a jeden z přeživších z Osvětimi
 Hana Bradyová (1931–1944), židovská dívka umučená v Osvětimi
 Charles Brady (1951–2006), americký astronaut
 Karel Brady-Metzl (1898–1942), český obchodník a oběť holokaustu
 Liam Brady (* 1956), irský fotbalista
 Mathew Brady (1822–1896), americký fotograf
 Patrick Henry Brady (* 1936), americký generál a veterán z války ve Vietnamu
 Paul Brady (* 1947), irský zpěvák a kytarista
 Pavla Brady (* 1972), česká fotografka a politička
 Seán Brady (* 1939), irský kardinál
 Thomas von Brady (1752–1827), rakouský polní zbrojmistr
 Tom Brady (* 1977), americký fotbalista
 Wayne Brady (* 1972), americký herec, scenárista, dabér a zpěvák

jméno osob
 Brady Haran (* 1976), australský filmař

ostatní
 Kauza Brady

Anglická příjmení